Ascari Cars – brytyjski producent samochodów sportowych
 Antonio Ascari – włoski kierowca rajdowy
 Alberto Ascari – włoski kierowca rajdowy